Rambla de Gérgal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rambla de Gérgal (periodiskt vattendrag i Spanien, lat 37,04, long -2,59), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Rambla de Gérgal (periodiskt vattendrag i Spanien, lat 36,97, long -2,54), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar